Пасифа́я ( «вся светящаяся») — в древнегреческой мифологии дочь Гелиоса, супруга критского царя Миноса, известная охватившей её страстью к быку, мать , Ариадны, Федры, Андрогея.

Античная традиция 
Дочь солнечного бога Гелиоса и океаниды Персеиды, сестра Кирки (Цирцеи) и Ээта, Перса и Алоея, а также, по отцу — Фаэтусы и Лампетии, Фаэтона, Гелиад.

Пасифая воспитывалась как принцесса в Колхиде, была выдана замуж за Миноса и стала критской царицей. Мать Ариадны, Федры, Андрогея, Катрея и Главка, Акакаллиды, Девкалиона, прочих, см..

Миф приписывает ей любовную связь с жертвенным белым быком: царь Минос, утверждая свою власть на Крите, похвалялся вниманием богов к своим молитвам и обратился к богу Посейдону, чтобы тот послал ему быка для совершения жертвоприношения. Бог внял его просьбе, и из моря на берег явился белоснежный бык. Поражённый его великолепием, Минос отправил его в собственные стада, а вместо него принес в жертву другого быка. Рассерженный Посейдон внушил супруге Миноса Пасифае противоестественное влечение к красавцу-быку, и она влюбилась в него. Рассказала о своей страсти искусному мастеру и изобретателю Дедалу, и тот сделал пустотелую деревянную корову, обтянул её шкурой и выкатил на луг, где пасся бык. Внутрь коровы забралась Пасифая и удовлетворила свою страсть с быком Посейдона (или же это был сам Посейдон в образе быка). Спустя время у неё от него родился Минотавр, чудовище с человеческим телом и головой быка. По другой версии, влечением к быку ее наказала Афродита за то, что отец Пасифаи, Гелиос, открыл мужу Афродиты Гефесту измену той с Аресом. Существуют и другие варианты мифа. Позднее бык одичал и стал опустошать Крит, пока, по словам Диодора, Геракл не поймал его и не отвёз в Грецию, где его убил Тесей, см. Критский бык (Марафонский бык). По совету оракула Минос, чтобы скрыть позор Пасифаи, обратился к Дедалу, и тот построил ему подземный лабиринт, где укрыли Минотавра.

В. Н. Ярхо отмечает, что в этом мифе нашли отражение древнейшие тотемистические верования, восходящие к анимализму, так, на Ближнем Востоке и в южном Средиземноморье в роли тотема-покровителя часто выступал бык.

Частые супружеские измены Миноса однажды настолько рассердили Пасифаю, что она заколдовала своего мужа: стоило ему возлечь с женщиной, как извергнутое им семя превращалось в скопище ядовитых змей и скорпионов, которые убивали его партнёршу. От этой напасти Миноса излечила Прокрида. Ей удалось уцелеть потому, что она выпила отвар из волшебных трав, приготовленный по рецепту Цирцеи, а Миноса она излечила, заставив его испустить скверну в мочевой пузырь козы, а затем совокупиться с Пасифаей.

Героиня трагедии Еврипида «Критяне», её монолог найден на папирусе, комедии Алкея «Пасифая».

Образ в искусстве 
Существует утверждение, что для гуманистических философов Ренессанса Пасифая олицетворяла преднамеренное насмехание над естественным и божественным законом и отвержение разума в угоду животной страсти.
 
 Джулио Романо, ок. 1530 г.
 Гюстав Моро. Пасифая, XIX в.
 Драма Анри де Монтерлана «Пасифая» (1936).
 Полотно Джексона Поллока «Пасифая» (1943).
 Роман Хавьера Аспейтьи «Плач Минотавра» (2002).
 Пьеса Фабриса Хаджаджа «Пасифая, или Как становятся матерью Минотавра» (2009).

Примечания

Ссылки 

 Мифы народов мира. М., 1991-92. В 2 т. Т.2. С.291  / В. Н. Ярхо
 Минотавр и Лабиринт  // Лосев А. Ф. Мифология греков и римлян. М., 1996.

Героини древнегреческих мифов
Мифы Крита